Cette liste présente les matchs de l'équipe du Portugal de football par adversaire rencontré.
Lorsqu'une rivalité footballistique particulière existe entre le Portugal et un autre pays, une page spécifique est parfois proposée.

 A 
 Afrique du Sud 

 Albanie 

 Algérie 

 Allemagne 

 Allemagne de l'Est (RDA) 

 Andorre 

 Angleterre 

 Angola 

 Arabie saoudite 

 Argentine 

 Arménie 

 Autriche 

 Azerbaïdjan 

 B 
 Belgique 

 Brésil 

 Bulgarie 

 C 
 Cameroun 

 Canada 

 Cap-Vert 

 Chili 

 Chine 

 Chypre 

 Corée du Nord 

 Corée du Sud 

 Côte d'Ivoire 

 Croatie 

 D 
 Danemark 

 E 
 Écosse 

 Égypte 

 Équateur 

 Espagne 

 Estonie 

 États-Unis 

 F 
 Îles Féroé 

 Finlande 

 France 

Le dernier match disputé au Stade olympique Yves-du-Manoir fut le France-Portugal du . La demi-finale de l'Euro 1984 marqua également les esprits par son scenario, le Portugal menant deux buts à un à la  avant que la France n'égalise et ne prenne l'avantage qu'à la dernière minute de la prolongation.
La demi-finale de la Coupe du monde 2006, le , entre le Portugal et la France qui voit les seconds s'imposer 1-0 dans l'enceinte de l'Allianz Arena de Munich.
La finale de l'Euro 2016, le , qui voit la France, pays organisateur, succomber au Stade de France face au Portugal 0-1 a.p. qui obtient enfin son premier sacre international.

 G 
 Gabon 

 Géorgie 

 Ghana 

 Gibraltar 

 Sélection de Goiás 

 Grèce 

 H 
 Hongrie 

 I 
 Iran 

 Irlande 

 Irlande du Nord 

 Islande 

 Israël 

 Italie 

 K 
 Kazakhstan 

 Koweït 

 L 
 Lettonie 

 Liechtenstein 

 Lituanie 

 Luxembourg 

 M 
 Macédoine 

 Malte 

 Maroc 

 Mexique 

 Moldavie 

 Mozambique 

 N 
 Nigeria 

 Norvège 

 Nouvelle-Zélande 

 P 
 Panama 

 Paraguay 

 Pays de Galles 

 Pays-Bas 

 Pologne 

 Q 
 Qatar 

 R 
 Roumanie 

 Russie 

 S 
 Serbie 

 Slovaquie 

 Suède 

 Suisse 

 T 
 Tchéquie 

 Tunisie 

 Turquie 

 U 
 Ukraine 

 Uruguay 

 Bilan général 

 Statistiques sur les adversaires rencontrés 

 Général 

 Tableau Le tableau suivant présente plusieurs listes'' :
 Adversaires les +/- rencontrés.
 Adversaires les +/- rencontrés par confédération.
 Chronologie des adversaires rencontrés.
 Chronologie des adversaires rencontrés par confédération.
 Chronologie des derniers matchs des adversaires rencontrés (adversaires les + lointains/récents).
 Chronologie des derniers matchs des adversaires rencontrés par confédération (adversaires les + lointains/récents).

(mis à jour : )

Particularités : 
 Le Portugal a rencontré 4 anciens membres de l'UEFA (Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie, Union soviétique et Yougoslavie) qui n'ont aujourd'hui, plus de statuts existants.
 Le Portugal a rencontré la sélection du Goiás, aujourd'hui disparue.

Bilan 

 En  ans d'existence, l'équipe du Portugal a rencontré  adversaires.
 En 2022, l'équipe du Portugal a rencontré  des  associations membres de la FIFA.
 L'équipe du Portugal a déjà rencontré au moins un pays membre de chacune des  de la FIFA et a disputé des rencontres sur tous les continents.
 En 2022, l'équipe du Portugal a rencontré  associations membres issues de confédérations autres que celle à laquelle elle appartient.

En compétition officielle 
(mise à jour : )

En compétition disparue

Bilan par confédération

Notes et références 

Équipe du Portugal de football
Liste de matchs d'équipe nationale de football par adversaire